Thomas Fairfax peut désigner :
 Thomas Fairfax (1475-1520), chevalier, propriétaire du château de Gilling et ancêtre commun à William de Cambridge, Catherine Middleton et Ellen DeGeneres ;
 Thomas Fairfax (1560-1640),  Fairfax de Cameron soldat, diplomate et homme politique anglais ;
 Thomas Fairfax (1612-1671), petit-fils du précédent,  Fairfax de Cameron, général et commandant-en-chef durant la Première révolution anglaise ;
 Thomas Fairfax (1657-1710),  Fairfax de Cameron, noble et militaire britannique ;
 Thomas Fairfax (1693-1781), propriétaire terrien de l'histoire coloniale américaine ;
 Thomas Fairfax (1923-1964),  Fairfax de Cameron et homme politique britannique.